Rosey puede referirse a: 

 Rosey, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Rosey, comuna francesa situada en Saona y Loira.
Rosey (Nancy Kaye) Cantante originaria de Atlanta, Georgia.
 Rosey, nombre artístico del luchador profesional Matt Anoa'i.